Feneberg bezeichnet:

 Feneberg Lebensmittel, ein deutsches Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel

Feneberg ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Feneberg, (* 2002), deutscher Basketballspieler
Eduard Feneberg (* 1931), deutscher Leichtathlet
 Hermann Feneberg (1903–1977), deutscher Jurist, der von 1958 bis 1968 Präsident des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes war
 Johann Michael Feneberg (1751–1812), deutscher katholischer Geistlicher und Jesuit
 Josef Feneberg (1923–2011), deutscher Politiker (CSU)
 Manuel Feneberg (* 1990), deutscher Schauspieler
 Rupert Feneberg (* 1938), deutscher römisch-katholischer Theologe 
 Wolfgang Feneberg (1935–2018), deutscher Theologe, Neutestamentler und Jesuit